Ciudad Bolívar se refiere a:

Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar en Venezuela;
Ciudad Bolívar, municipio del departamento de Antioquia, en Colombia;
Ciudad Bolívar, localidad del Distrito Capital de Bogotá, en Colombia;
Trujillo, antiguo nombre de la ciudad de Trujillo, en Perú.